Blok může označovat:

urbanistika
 blok domů, souvislá řada ohraničená příčnými ulicemi

psaní
 papírový blok, např. trhací – zápisník, špalíček papírků, skicák, náčrtník 
 poznámkový blok – název jednoduchého textového editoru ve Windows, přenesený význam odkazuje na kapesní zápisník

geologie
 blok (geologie) – velká kra blokové stavby

technika
 blok (mechanika) – blok v mechanice
 antiblok – proti zablokování
 bezpečnostní zařízení, které blokuje železniční trať: automatický blok, poloautomatický blok, překážka, zábrana
 blok (programování) – vymezená souvislá část zdrojového kódu, nutné pro syntaktickou analýzu
 blok (datové úložiště) – zpracování dat v blocích (tzv. bloková zařízení)
 reaktorový blok – část elektrárny s jedním reaktorem

procesy
 blocker – překážka v pokračování procesu, typicky stav souběžně běžícího procesu
 závora jedním tokenem pro druhý token – například v Petriho sítích
 nedosažení milníku v procesu – nesplnění kritéria pro vstup do další etapy

politické strany
 Blok Julije Tymošenkové
 Levý blok – rozcestník
 Volte Pravý Blok www.cibulka.net – Pravý Blok, česká politická strana
 Prosincový blok

politická historie
 Východní blok – skupina států závislých na politice SSSR

chemie
 blok (periodická tabulka) v periodické tabulce prvků, podle orbitalů

kultura
 Blok – levicové Československé spisovatelské sdružení v Brně (1935–1938), vydávalo čtvrtletník Revue U
 Blok (vydavatelství) – české vydavatelství
 Blok (umělecký spolek) – polský avantgardní spolek kubistů, suprematistů a konstruktivistů ve Varšavě (1923–1926)

lékařství
 blok (kardiologie) – zpomalení nebo zastavení srdečního vzruchu způsobujícího srdeční stah
 blok (oftalmologie) – omezení cirkulace ve sklivci
 blok krční páteře – vertebrogenní algický syndrom, lidově ústřel krční páteře
 blok svalu – křeč, mimovolný stah ve svalech bránící v pohybu
 blok ve žlučovodu – typicky žlučovými kameny

sport
 blokování (sport) – čisté zmaření pokusu soupeře, způsob obrany

Příjmení 
 Alexandr Alexandrovič Blok  (1880–1921) – ruský básník a dramatik

Související články 
 blokáda
 blokování

Externí odkazy